Сен-Реми́-ан-Ролла́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эскюроль. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03258.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1601 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1041 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 769 были экономически активными, 272 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 769 активных работали 715 человек (388 мужчин и 327 женщин), безработных было 54 (19 мужчин и 35 женщин). Среди 272 неактивных 77 человек были учениками или студентами, 109 — пенсионерами, 86 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье